Гидрата́ция (от  «вода») — присоединение молекул воды к молекулам или ионам. Гидратация является частным случаем сольватации — присоединения к молекулам или ионам веществ молекул органического растворителя. В отличие от гидролиза гидратация не сопровождается образованием водородных или гидроксильных ионов. Гидратация в водных растворах приводит к образованию стойких и нестойких соединений воды с растворенным веществом (гидратов); в органических растворителях образуются аналогичные гидратам сольваты. Гидратация обусловливает устойчивость ионов в растворах и затрудняет их ассоциацию.

Гидратация является движущей силой электролитической диссоциации — источником энергии, необходимой для разделения противоположно заряженных ионов.

 Гидратация непредельных углеводородов в присутствии концентрированной серной кислоты:

СН2=СН2 + Н2O → СН3—СН2—ОН

CH2=CH−CH3 + Н2O → CH3−CH(OH)−CH3

См. также 

 Сольватация
 Гидраты
 Кристаллогидраты
 Реакция Кучерова
 Гидрофобность
 Гидрофильность

Ссылки 
 
 

Химия воды
Общая химия
Растворы